

Villes 
 Thol-lès-Millières (Haute-Marne)
 Ancienne ville de Thol, maintenant part de Neuville-sur-Ain (Ain)